Bridget ist:

 Bridget (Film), ein Teil der New York-Trilogie von Amos Kollek
 Bridget (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Bridget (Vorname), ein weiblicher Vorname
 der Vorname der Roman- und Filmfigur Bridget Jones